Majorie bezeichnet:
 Majorie Blandy (1887–1937), britische Ärztin des Women’s Hospital Corps
 Ellen Majorie Steward, Ehefrau des englischen Schriftstellers Clifford Witting
 Majorie Noel Colette Thomas, Schauspielerin und erste Ehefrau von Rex Harrison
 den Mittelnamen von Daphne Sheldrick (1934–2018), Gründerin einer Elefanten-Aufzuchtstation

Siehe auch:
 Marjorie (Begriffsklärung)